Žiar peut désigner :
 Žiar, dans la région de Banská Bystrica ;
 Žiar, dans la région de Žilina.